Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Margaree”
 Pierwszy HMCS „Margaree” (H49) był ex-brytyjskim niszczycielem HMS „Diana” typu D. W służbie kanadyjskiej w okresie wrzesień-październik 1940 roku. Zatonął po kolizji ze statkiem handlowym.
 Drugi HMCS „Margaree” (DDH 230) był niszczycielem typu St. Laurent. W służbie w latach 1957-1992.

Bibliografia 
 

Margaree